Charles de Gaulle - Étoile (metrostation), een metrostation in Parijs
 Station Charles de Gaulle - Étoile, een spoorwegstation in Parijs